Беспредел:

 Беспредел — действия, переходящие всякие рамки писаных и неписаных законов.

См. также 
 Беспредел на окраине 
 Полный беспредел
 Без предела